Piz Rims heißen folgende geographische Objekte:

 Piz Rims (Val Sesvenna), 3092 m, Gipfel im Kanton Graubünden
 Piz Rims (Umbrailpass), 2965 m, Gipfel im Kanton Graubünden
 Piz Rims (Val d’Uina), 2778 m, Gipfel im Kanton Graubünden